Параван (від ) — діалектна назва ширми.
 Параван (від ) — щитки для захисту людей від зустрічного потоку повітря на автомобілях, локомотивах, вагонах.
 Параван (від ) — екран з шматка тканини на кілках для захисту відпочивальників на пляжі від вітру й Сонця.
 Параван (від ) — протимінний охоронець корабля, а також деякі його частини.
 Параван (від ) — пристрій для захисту плоскостей літаків від стропів аеростатів загородження.

Посилання